Тоуэлл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоуэлл, Майк (12 сентября 1991 — 30 сентября 2016) — британский профессиональный боксёр выступавший в полусреднем весе.
 Тоуэлл, Ричи (род. 17 июля 1991, Дублин, Ирландия) — ирландский футболист, игрок английского клуба «Брайтон энд Хоув Альбион».